Por Brognon podes estar a procura de:

 Brognon (Ardenas) - comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas
 Brognon (Côte-d'Or) - comuna francesa na região administrativa da Borgonha

Desambiguações de topônimos